HVC est un sigle qui peut désigner :
 huile végétale carburant, une huile qui peut être utilisée comme carburant par certains moteurs Diesel ;
 high vocal center (en français, haut centre vocal), un noyau situé dans le cerveau des passériformes nécessaire à l'éducation et à la production du chant des oiseaux ;
 high-velocity cloud (en français, nuage à grande vitesse), une grande masse de gaz se déplaçant à grande vitesse que l'on trouve dans le halo galactique de la Voie lactée et de d'autres galaxies ;
 haute valeur de conservation , se dit d'une forêt qui répond à l'une ou plusieurs des valeurs retenues par le Forest Stewardship Council dans la certification FSC ;
 HC Valais Chablais Martigny Sion ou HCV Martigny, un club suisse de hockey sur glace.

Voir aussi 
 HVC 127-41-330 (où HVC signifie High Velocity Cloud), un nuage à grande vitesse du Groupe local situé à environ 700 kpc (∼2,28 millions d'a.l.) de la Voie lactée dans la constellation des Poissons